Депресията е термин, който може да се отнася до следните области:
 Психология: Депресия
 Икономика: Икономическа депресия
 вж. например Голямата депресия
 В географията
 География: Депресия (география)
 Метеорология: Депресия (метеорология)